Всеволод Королёв:
  Королёв, Всеволод (1987) — российский активист и кинодокумнталист, арестован за "фейки" об армии в 2022 г.